Sololá kan syfta på:

Guatemala 

 Departamento de Sololá, departement, 
 Municipio de Sololá, kommun, 
 Sololá (departementshuvudort), Departamento de Sololá,